Citi Open 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 18–24 lipca w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 520 070 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Stanach Zjednoczonych